Luigi Volpicella – archivista, storico e araldista italiano
 Scipione Volpicella – storico, scrittore e bibliotecario italiano
 William Volpicella – attore italiano